Итоа () — род растений семейства , ранее относимый с семейству .

Род назван в честь японского ботаника .

Ареал рода — Китай и Вьетнам.

Таксоны

Примечания

Ссылки 
 Itoa orientalis
 Itoa stapfii

Ивовые
Флора Восточной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей